Robinson Crusoe eller  kan syfta på:

 Robinson Crusoe – en bok från 1719 av Daniel Defoe
 Les aventures de Robinson Crusoé – film från 1902 i regi av Georges Méliès
 Robinson Crusoé (operett) – operett från 1867 av Jacques Offenbach
 Robinson Crusoe (film, 1927) – brittisk film av M.A. Wetherell
 Robinson Crusoe (film, 1954) – mexikansk film regisserad av Luis Buñuel
 Robinson Crusoe (film, 1972) – sovjetisk film i regi av Stanislav Govoruchin
 Robinson Crusoe (film, 1997) – brittisk-amerikansk film i regi av Rod Hardy och George Miller
 Robinson Crusoe (film, 2016) – tecknad belgisk-fransk film i regi av Vincent Kesteloot, Ben Stassen
 Robinson Kruse (film) – brittisk film från 1988 i regi av Caleb Deschanel
Robinson Crusoe på Mars – film från 1964
 Robinsonad – en hel genre inspirerad av Robinson Crusoe

Geografi
 Robinson Crusoe-ön – en liten ö i sydöstra Stilla havet som tillhör Chile

Se även
 Crusoe – flera betydelser